Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1979 – 58. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 19 a 27 maja 1979 r. w Warnie (Bułgaria). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na sport24.ee
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1979 w sporcie
Sport w Warnie